

Камський — селище, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Камський — селище, Верхньокамський район, Кіровська область

 Камський Володимир Федорович (1905—1976) — радянський російський художник-постановник кіностудії «Мосфільм».
 Камський Гата Рустемович — американський, раніше радянський шахіст, гросмейстер (1990).

Див. також 
 Камське

слов'янські прізвища